

Список видов, входящих в род Шалфей (Salvia)
 Список составлен на основе данных сайтов GRIN и NCBI.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T 
 
 
 
 
 
 
 
  — Шалфей трансильванский

U

V

W

Y

Примечания 

Шалфей
Шалфей